Семичастный — фамилия.

 Семичастный, Владимир Ефимович (1924—2001) — советский партийный и государственный деятель, генерал-полковник.
 Семичастный, Дмитрий Кириллович (1905—1992) — известный советский строитель: руководил строительством на ЗМЗ, строил стан «350» и мартеновский цех; на комбинате «Магнезит» ряд печей, в Вишневогорске построил обогатительную фабрику урановой руды.
 Семичастный, Леонид Дмитриевич (1932—2008) — советский и российский строитель, Заслуженный строитель РСФСР, почётный строитель РФ; сын Д. К. Семичастного.
 Семичастный, Михаил Васильевич (1910—1978) — советский футболист и футбольный тренер.

См. также 
 Семичастнов